São José do Divino (Minas Gerais)
 São José do Divino (Piauí)

Desambiguações de topônimos